Tiy

Pessoas
Ty Law
Ty Panitz
Ty Warren
Ty (rapper)

Localidades

Ty Ty

Desambiguação